Russian Roulette (Rihanna), een nummer van de Barbadiaanse popzangeres Rihanna
 Russian Roulette (Accept), het zevende studioalbum van de Duitse power- en speedmetalband Accept
 Russian Roulette (Casbah), het eerste nummer van de gelijknamige 7 inch-ep van de Japanse trashmetalband Casbah
 Russian Roulette (The Hollies), een album uit 1976 van de Britse band The Hollies
 Russian Roulette (film), een Canadees-Britse film uit 1975
 Russian Roulette (televisieprogramma), een Amerikaanse televisiequiz
 Russian Roulette (boek), boek uit de Alex-riderserie van de Britse schrijver Anthony Horowitz